Zittend naakt (1916), een schilderij van de Italiaanse kunstschilder Amedeo Modigliani
Zittend naakt (1917), een tweede versie van het schilderij van de Italiaanse kunstschilder Modigliani
Naakt zittend op een sofa, schilderij van Modigliani uit 1917, tentoongesteld in Parijs
Zittend naakt met haar handen in haar schoot, schilderij van Modigliani uit 1918, tentoongesteld in Honolulu